Мо́лли Хе́йган (, род. 3 августа 1961) — американская актриса.

Биография 
Молли Хейган родилась в Миннеаполисе, Миннесота, и выросла в Форт-Уэйн, Индиана. Закончив Северо-Западный университет она начала карьеру актрисы, дебютировав в 1985 году в фильме «Кодекс молчания», а после появилась в нескольких эпизодах телесериала «Тихая пристань».

Хейган появилась в более девяноста телешоу и фильмах на протяжении своей карьеры. Она сыграла роль Мисс Элли Юинг в телефильме 1986 года «Даллас: Ранние годы», приквеле телесериала «Даллас», а после имела заметные роли на большом экране в таких фильмах как «Нечто замечательное», «Свежие лошади», «Дантист», «Иногда они возвращаются… снова», «Выскочка» и «100 проблем и девушка».

На телевидении она в первую очередь известна по роли в ситкоме «Голова Германа», который транслировался в 1991—1994 годах. Также она снялась в нескольких недолго просуществовавших ситкомах и была гостем в таких сериалах как «Отель», «Золотые девочки», «Коломбо», «Сайнфелд», «Прикосновение ангела», «Анатомия страсти» и многих других. В 2014 году, спустя десятилетие незначительных ролей, Хейган получила регулярную роль матери главной героини в сериале The CW «Я — зомби», основанном на одноимённой серии комиксов.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Выпускники Северо-Западного университета
Выпускники Школы коммуникаций Северо-Западного университета
Киноактрисы США